Grias är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Grias ingår i familjen Lecythidaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Grias